

Toponymie

 Pod Lasem est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie 
 Pod Lasem est un village de la voïvodie de Mazovie